Гермиона, может означать:
Мифология
 Гермиона — в древнегреческой мифологии дочь царя Спарты Менелая и Елены Прекрасной.

Персоналии
 Гермиона Джинголд (1897—1987) — британская актриса.
 Гермиона Баддели (1906—1986) — британская актриса.
 Гермиона Норрис (род. 1967) — британская актриса.
 Гермиона Корфилд (род. 1993) — английская актриса.

Другое
 (121) Гермиона — астероид, обнаруженный в 1872 году. 
 HMS Hermione (1939)
 Гермиона Грейнджер (род. 1979) — вымышленная героиня серии романов о Гарри Поттере.

См. также 
 Эрмиони или Гермиона — греческий город на восточном побережье Пелопоннеса